Ivarsson ist der Familienname folgender Personen:

 Eirik Ivarsson († 1213), norwegischer Erzbischof
 Jan Ivarsson (* 1931), schwedischer Übersetzungswissenschaftler
 Johan Ivarsson, schwedischer Orientierungsläufer
 Lars Ivarsson (* 1963), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer
 Maja Ivarsson (* 1979), schwedische Popsängerin